Schwendt ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Schwendt, Gemeinde (auch Katastralgemeinde und Ortschaft) am Wilden Kaiser im Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Schwendt (Gemeinde Going), Ortsteil von Going am Wilden Kaiser, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Schwendt (Gemeinde Itter), Dorf bei Itter im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Schwendt (Gemeinde St. Ulrich), Dorf bei St. Ulrich am Pillersee, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Schwendt (Gemeinde Sankt Roman), Ort in Sankt Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schwendt (Gemeinde Schardenberg), Ort in Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schwendt (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schwendt (Gemeinde Waldzell), Ortschaft von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schwendt (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

historisch:
 Schwendt, deutscher Name von Święte (Stargard), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Gschwendt
 Schwandt
 Schwend
 Schwendbau – zur Namenkunde